Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 7. и 8. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016 бранио је Томас ван дер Плецен из Белгије.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 17 земаља.

  (1)
  (1) 
  (3) 
  (3)
  (1) 
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских десетобојаца 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 100 метара 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године. Такмичари су били подељени у 4 групе.,Почетак такмичења: група 1 у 9:30, група 2 у 9:36, група 3 у 9:42, група 4 у 9:48.Ветар: група 1:-0,2 м/с, група 2:+0,1 м/с, група 3: +0,3 м/с, група 4: +0,3 м/с.

 Скок удаљ 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.,Почетак такмичења: група А у 10:25, група Б у 10:25.

 Бацање кугле 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.,Почетак такмичења: Група А у 11:50, група Б у 11:50.

 Скок увис 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.,Почетак такмичења: Група А у 18:30, група Б у 18:30.

1 Повукли су се са такмичења

 400 м 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године. Такмичари су били подељени у 4 групе.,Почетак такмичења: група 1 у 21:00, група 2 у 21:06, група 3 у 21:12, група 4 у 21:18.

 110 м препоне 
Такмичење је одржано 8. августа 2018. године. Такмичари су били подељени у 3 групе.,Почетак такмичења: група 1 у 9:35, група 2 у 9:42, група 3 у 9:49.Ветар: група 1 +0.1 м/с, групе 2 +0.1 м/с, групе 3 +0.3 м/с.

 Бацање диска 
Такмичење је одржано 8. августа 2018. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.,Почетак такмичења: Група А у 10:20, група Б у 11:40.

 Скок мотком 
Такмичење је одржано 8. августа 2018. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.,Почетак такмичења: Група А у 12:15, група Б у 13:15.

1 Повукли су се са такмичења

 Бацање копља 
Такмичење је одржано 8. августа 2018. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.,Почетак такмичења: Група А у 17:50, група Б у 19:00.

 1,500 м 
Такмичење је одржано 8. августа 2018. године у 21:45.

 Коначан пласман {| class="wikitable sortable" style=" text-align:center;"
|-
!<small>Плас.
!<small>Атлетичар
!<small>Земља
! 
!style="border-right:double" | 
!<small>100м
!<small>Даљ
!<small>Кугла
!<small>Вис
!<small>400м
!<small>110м пр
!<small>Диск
!<small>Мотка
!<small>Копље
!<small>1.500м
!<small>Бод.
!<small>Бел.
|-
|  || style="text-align:left" | Артур Абеле || style="text-align:left" |  || 8.605 || style="border-right:double" | 8.481 || 10,86 || 7,42 || 15,64 || 1,93 || 48,01 || bgcolor=#F2F5A9 | 13,94 || 45,42 || 4,60 || bgcolor=#F2F5A9 | 68,10 || 4:30,84 || 8.431 || 
|-
|  || style="text-align:left" | Иља Шкурењов || style="text-align:left" |  || 8.601 || style="border-right:double" | 8.182 || 11,12 || 7,55 || 13,43 || 2,02 || 48,95 || 14,44 || 45,53 || bgcolor=#F2F5A9 | 5,30 || 59,13 || 4:31,38 || 8.321 || 
|-
|  || style="text-align:left" | Виталиј Жук || style="text-align:left" |  || 8.162 || style="border-right:double" | 8.162 || 11,12 || 7,05 || 15,65 || 1,99 || 48,41 || 14,66 || 45,46 || 4,90 || 66,19 || 4:30,81 || 8.290 || 
|-
| 4. || style="text-align:left" | Никлас Каул || style="text-align:left" |  || 8.205 || style="border-right:double" | 8.205 || 11,36 || 7,20 || 13,85 || 2,08 || 49,28 || 14,78 || bgcolor=#F2F5A9 | 46,30 || 4,70 || 67,72 || 4:23,67 || 8.220 || 
|-
| 5. || style="text-align:left" | Тим Дакворт || style="text-align:left" |  || 8.336 || style="border-right:double" | 8.336 || 10,65 || 7,57 || 13,61 || bgcolor=#F2F5A9 | 2,17 || 49,87 || 14,55 || 41,94 || 5,10 || 54,78 || 4:58,28 || 8.160 ||
|-
| 6. || style="text-align:left" | Мартин Рое || style="text-align:left" |  || 8.228 || style="border-right:double" | 8.228 || 10,86 || bgcolor=#F2F5A9 | 7,61 || 15,48 || 1,96 || 49,42 || 15,31 || 42,22 || 4,80 || 64,53 || 4:41,40 || 8.131 ||
|-
| 7. || style="text-align:left" | Питер Браун || style="text-align:left" |  || 8.342 || style="border-right:double" | 8.342 || 11,33 || 7,52 || 14,22 || 2,02 || 48,52 || 14,56 || 43,75 || 4,60 || 59,53 || 4:27,20 || 8.105 ||
|-
| 8. || style="text-align:left" | Јан Долежал || style="text-align:left" |  || 8.033 || style="border-right:double" | 8.033 || 11,06 || 7,12 || 14,03 || 2,02 || 49,42 || 14,58 || 45,81 || 4,80 || 62,67 || 4:41,27 || 8.067 || 
|-
| 9. || style="text-align:left" | Фредрик Самуелсон || style="text-align:left" |  || 8.172 || style="border-right:double" | 8.165 || 11,04 || 7,52 || 13,99 || 2,08 || 49,60 || 14,70 || 43,94 || 4,50 || 56,91 || 4:38,10 || 8.005 ||
|-
| 10. || style="text-align:left" | Симон Кајроли || style="text-align:left" |  || 7.875 || style="border-right:double" |  || 10,94 || 7,49 || 13,25 || 2,05 || 48,77 || 14,66 || 35,30 || 4,60 || 59,62 || 4:28,30 || 7.949 || 
|-
| 11. || style="text-align:left" | Јури Јаремич || style="text-align:left" |  || 7.985 || style="border-right:double" | 7.985 || 10,96 || 7,55 || 12,89 || 2,02 || 50,03 || 14,74 || 39,97 || 4,90 || 59,12 || 4:51,10 || 7.875 ||
|-
| 12. || style="text-align:left" | Маркус Нилсон || style="text-align:left" |  || 8.120 || style="border-right:double" | 8.120 || 11,37 || 7,13 || 13,90 || 1,99 || 51,07 || 14,73 || 44,73 || 4,60 || 59,67 || 4:29,86 || 7.819 ||
|-
| 13. || style="text-align:left" | Павел Вјесјолек || style="text-align:left" |  || 8.140 || style="border-right:double" | 7.921 || 10,95 || 6,93 || 12,79 || 1,93 || 49,75 || 15,10 || 45,68 || 4,70 || 55,57 || 4:37,03 || 7.696 ||
|-
| 14. || style="text-align:left" | Марек Лукаш || style="text-align:left" |  || 7.997 || style="border-right:double" | 7.814 || 11,12 || 6,99 || 14,04 || 1,87 || 50,60 || 14,67 || 39,41 || 4,60 || 64,19 ||4:37,03 || 7.683 ||
|-
| 15. || style="text-align:left" | Елмо Савола || style="text-align:left" |  || 7.956 || style="border-right:double" |  || 11,05 || 6,93 || 13,41 || 1,99 || 49,54 || 14,87 || 42,92 || 4,80 || 57,12 || 5:01,22 || 7.655 ||
|-
| 16. || style="text-align:left" | Хорхе Урена || style="text-align:left" |  || 8.125 || style="border-right:double" | 7.934 || 10,87 || 7,24 || 13,58 || 2,02 || 48,50 || 14,39 || 37,02 ||  || 61,39 || 4:29,26 || 7.208 || 
|-
| 17. || style="text-align:left" | Рубен Гадо || style="text-align:left" |  || 8.126 || style="border-right:double" | 8.126 || 10,86 ||  || 13,40 || 1,96 || bgcolor=#F2F5A9 | 47,65 || 15,18 || 35,74 || 5,20 || 56,17 || bgcolor=#F2F5A9 | 4:21,49 || 7.137 ||
|-
| 18. || style="text-align:left" | Мартин Ромаин || style="text-align:left" |  || 8.104 || style="border-right:double" | 8.036 || 11,16 ||  || 13,76 || 2,02 || 49,60 || 14,72 || 39,57 || 5,10 || 60,49 || 4:52,79 || 7.022 ||
|-
|  || style="text-align:left" | Доминик Дистелбергер || style="text-align:left" |  || 8.175 || style="border-right:double" |  || 11,00 || 7,16 || 12,60 || 1,90 || 48,89 || 14,61 || 43,66 || 4,60 || 54,43 ||  ||  ||
|-
|  || style="text-align:left" | Мајкел Уибо || style="text-align:left" |  || 8.514 || style="border-right:double" | 8.514 || 11,31 || 7,27 || 14,61 || 2,02 || 50,18 || 14,57 || 45,33 || 5,10 ||  || - ||   ||
|-
|  || style="text-align:left" | Максим Андралоитс || style="text-align:left" |  || 7.863 || style="border-right:double" | 7.863 || 11,00 || 6,97 || 15,33 || 2,02 || 48,56 ||  || 41,02 ||  || − || - ||  ||
|-
|  || style="text-align:left" | Карл Роберт Салури || style="text-align:left" |  || 8.137 || style="border-right:double" | 8.137 || 10,68 || 7,50 || 14,54 || 1,87 || 48,26 || 15.20 ||  ||  || - || - ||  ||
|-
|  || style="text-align:left" | Карел Тилга || style="text-align:left" |  || 8.101 || style="border-right:double" | 8.101 || 11,26 || 7,25 || 14,20 || 2,02 || 50,12 || 15.27 || 43,42 ||  || - || - ||  ||
|-
|  || style="text-align:left" | Матијас Бругер || style="text-align:left" |  || 8.304 || style="border-right:double" | 8.304 || 11,05 ||  || bgcolor=#F2F5A9 | 15.92 || 1,96 || 47.86 || 14,63 ||  || − || - || - ||  ||
|-
|  || style="text-align:left" | Дарко Пешић || style="text-align:left" |  || 7.846 || style="border-right:double" | 7.658 || 11,68 || 6,58 || 14,97 || 1,90 ||  || − || − || − || − || − ||  ||
|-
|  || style="text-align:left" | Елко Синтниколас || style="text-align:left" |  || 8.539 || style="border-right:double" |  || 11,04 || 7,13 || 14,06 || 1,81 ||  || − || − || − || − || − ||  ||
|-
|  || style="text-align:left" | Томас ван дер Плецен || style="text-align:left" |  || 8.332 || style="border-right:double" | 8.007 || 11,48 || 7,41 || 13.35 || 2,05 ||  || − || − || − || − || − ||  ||
|-
|  || style="text-align:left" | Кевин Мајер || style="text-align:left" |  || 8.834 || style="border-right:double" |  || bgcolor=#F2F5A9 | 10,64 ||  ||  || − || − || − || − || − || − || − ||  ||
|}Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''''

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Десетобој на Европском првенству у атлетици на отвореном